Открытый чемпионат Европы по биатлону 2013 года () прошёл с 20 по 26 февраля 2013 года в болгарском местечке Банско.

В чемпионате приняли участие взрослые спортсмены не старше 26 лет (на начало года) и юниоры — до 21 года. Разыграно 14 из 15 комплектов медалей: по четыре в индивидуальной гонке, спринте и преследовании; один в смешанной эстафете, один в женской эстафетной гонке.

Результаты гонок чемпионата

Взрослые

Юниоры (до 21 года)

Интересные факты 
Чемпионат 2013 года в Банско запомнился очень плохой погодой. Из-за тумана на сутки был перенесён женский спринт и пасьют. Несколько дней организаторы по причине плохой видимости на стрельбище не могли провести мужской спринт. Во время женской эстафеты участницы стреляли практически вслепую, а медали в мужской эстафете так и не были разыграны.

Таблица медалей

Общая

Взрослые

Юниоры

Примечания 

Чемпионаты Европы по биатлону
биатлон
2013 год в биатлоне
Февраль 2013 года
Спорт в Болгарии в 2013 году
Чемпионаты Европы в Болгарии
Банско
Международные соревнования по биатлону в Болгарии